É la prima edizione del torneo.

Vol'ha Havarcova e Lidzija Marozava hanno sconfitto in finale Alëna Fomina e Ekaterina Jašina con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Natela Dzalamidze /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)
  Vol'ha Havarcova /  Lidzija Marozava (Campionesse)

  Ulrikke Eikeri /  Panna Udvardy (quarti di finale)
  Estelle Cascino /  Camilla Rosatello (quarti di finale)

Wildcard 

  Elena Milovanović /  Lola Radivojević (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Challenger Open 2021